— один из шести главных женских титулов («корон») сёги в Японии. Разыгрывается в турнире  Учреждён в 2007 году корпорацией Майнави, Японской ассоциацией сёги и LPSA, однако в январе 2013 года LPSA разорвала контракт на участие в турнире по причине внутренних разногласий с NSR.

Основной турнир каждого сезона проходит в начале года. Он открыт не только для профессионалок, но и для сёгисток-любительниц (так, в 1-м сезоне 2008 года в начальном, отборочном этапе Майнави дзёси опэн приняли участие около 1500 сёгисток). В этом отношении он является аналогом мужского титульного матча Рюо.

Претендентка на титул определяется в марте, а финальный титульный матч сезона (до трёх побед одной из сторон) проводится в апреле—мае. Каждой из сторон на партию даётся по 3 часа основного времени и 1 минута бёёми.

Эйсэй-дзёо 
Титул «Пожизненная императрица» (, эйсэй-дзёо) присваивается за завоевание титула дзёо 5 раз подряд или 7 раз в сумме. Это наиболее жёсткие условия за присуждение пожизненного женского титула: для получения любого другого, достаточно завоевать 5 соответствующих ежегодных титулов в сумме. На начало 2022 года титул эйсэй-дзёо не был присвоен никому.

Титульные матчи

Ссылки 
 Страница Майнави дзёси опен на сайте NSR 
 Официальный сайт матча Майнави дзёси опэн 
 Блог Майнави дзёси опэн 
 Страница Майнави дзёси опэн на сайте LPSA

Примечания 

Титулы сёги